Mount Baker steht für:

* Mount Baker, Berg in Washington, Vereinigte Staaten
 Mount Baker (Antarktika), Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Baker (Ruwenzori), Berg in Uganda

Siehe auch:
 Mount Baker-Snoqualmie National Forest, ein Schutzgebiet im US-Bundesstaat Washington
 Mount Baker National Recreation Area, ein Erholungsgebiet im Whatcom County im US-Bundesstaat Washington

 Mount Bakker, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Becker, Berg im Ellsworthland, Antarktika